Quevedo é uma cidade do Equador, sitada na província de Los Ríos. Localizada a 237 km a sudoeste da capital Quito, tem uma população de 200.134 habitantes. Foi fundada em 1838 por Don José Camilo Calixto.

Localidades de Los Ríos